Mecistops is een geslacht van krokodilachtigen uit de familie echte krokodillen (Crocodylidae) en de onderfamilie Crocodylinae.

Naam en indeling
De wetenschappelijke naam van de groep werd voor het eerst voorgesteld door John Edward Gray in 1844. Er zijn twee soorten, inclusief de pas recentelijk erkende soort Mecistops leptorhynchus. Deze laatste werd al in 1835 beschreven door Edward Turner Bennett maar werd tot 2018 niet als een valide soort beschouwd.

De geslachtsnaam Mecistops betekent vrij vertaald 'lang gezicht'.

Verspreiding en habitat
De krokodillen komen voor in delen van Afrika en leven in de landen Benin, Burkina Faso, Kameroen, Ivoorkust, Soedan, Senegal, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Togo, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Equatoriaal-Guinea en Gabon.

Soorten
Het geslacht omvat de volgende soorten, met de auteur en het verspreidingsgebied.

Cladogram
Onderstaand een schematisch overzicht van de verwantschappen tussen de verschillende moderne geslachten van de krokodilachtigen.

Bronvermelding

Echte krokodillen